Dodik Jégou (1934) – artista e pittore francese
 Gwen Jégou (1931-2011) – scultore francese
 Jean-Jacques Jégou (1945) – politico francese
 Lilian Jégou (1976) – ex ciclista su strada francese